Imię i nazwisko Wojciech Roj nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Wojciech Roj (1839-1924), gospodarz góralski, przewodnik tatrzański, towarzysz wypraw Tytusa Chałubińskiego
 Wojciech Roj (1875-1954), polski działacz polityczny, poseł na Sejm z ramienia PSL "Piast", bratanek poprzedniego